Ardanuç (district), een district van de Turkse provincie Artvin
Ardanuç (stad), de hoofdplaats van het district